У́лица Маре́сьева — название ряда улиц в городах бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Маресьева в Актобе.

Россия 
 Улица Маресьева в Горно-Алтайске.
 Улица Маресьева в Ибреси.
 Улица Маресьева в Москве.

Узбекистан 
 Улица Маресьева в Ташкенте.

Украина 
 Улица Маресьева в Чернигове.

Примечания